Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Сент-Коломб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона